Błażewski (herb)
 Marcin Błażewski
 Marko Błażewski